Kartesisch oder kartesianisch benannt nach Renatus Cartesius, dem latinisierten Namen des René Descartes.

Im weiteren Sinne bezeichnet das Adjektiv seine philosophische Ansicht
Im engeren (mathematischen) Sinne bezieht es sich auf das Kartesische Koordinatensystem
Es bezeichnet eine spezielle Mengenverknüpfung, siehe Kartesisches Produkt
Ein Descartes zugeschriebenes, physikalisches Spielzeug, das die Gesetze von Druck und Auftrieb demonstriert ist der Cartesische Taucher 

Siehe auch: